Abimelech o Abimelek (dall'ebraico "mio padre è re") è il nome di alcuni personaggi della Bibbia:

 Abimelech – re di Gerar
 Abimelech – re di Sichem
 Abimelech –  re di Gat
 Abimelech – sommo sacerdote